Habitat — conceito utilizado em ecologia para definir as condições ambientais que determinam a região habitada pela população de determinada espécie
Habitat humano — modo de ocupação do espaço pelo homem com fins de alojamento
Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos — ou UN-HABITAT

Ver também
Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos — ou UN-HABITAT